La Tournelle (littéralement la « petite tour ») peut se référer à :

Ancien Régime
La Tournelle est une chambre de justice d'un parlement d'Ancien Régime, ainsi nommée parce qu'elle se composait de magistrats qui y venaient siéger à tour de rôle :
au parlement de Paris, on distinguait :
la Tournelle criminelle ou simplement la Tournelle, qui jugeait en dernier ressort les affaires criminelles. Elle fut instituée en 1436, et modifiée en 1452 et 1519.
la Tournelle civile, érigée en 1667 pour les affaires civiles au-dessous de  livres. 
il existait également des chambres de la Tournelle dans les parlements de province, comme à Rouen (1519), à Dijon (1524), à Toulouse, à Aix, à Rennes...

Paris

Le château de la Tournelle, un ancien bastion fermant l'enceinte de Philippe Auguste, sur le bord de la rive gauche de Paris côté amont. Son souvenir subsiste dans le nom de trois odonymes parisiens :
 le pont de la Tournelle 
 le quai de la Tournelle 
 le port de la Tournelle
 L’hôtel des Tournelles, un hôtel royal parisien du Moyen Âge situé sur la rive droite de Paris. Il a donné son nom à :
 la rue des Tournelles
 et incidemment à la synagogue de la rue des Tournelles.

Patronyme

Guillaume de La Tournelle, un maréchal de France du .
Henri Tournelle (né en 1893), un dramaturge belge.

Divers

Juridiction de l'Ancien Régime
Patronyme belge
Patronyme français